Демонозавр () — род ящеротазовых динозавров, живших в позднем триасовом периоде (205 млн лет назад) на территории современных США. Окаменелости были найдены в геологической формации , в карьере «Ранчо призраков» штата Нью-Мексико. Впервые описан группой палеонтологов во главе с Хансом-Дитером Зюсом в 2011 году. Представлен одним видом — Daemonosaurus chauliodus.

Первоначально демонозавра интерпретировали как базального представителя теропод; согласно анализу 2021 года, это представитель клады Herrerasauria.

Этимология названия 
Родовое название Daemonosaurus образовано из  — «дух» (поскольку был найден на «Ранчо призраков») и  — «ящер». Видовое название chauliodus () также греческого происхождения и указывает на выдающиеся вперёд передние зубы.

Внешний вид 
Опираясь на размер головы и пропорции родственных тероподов, Ханс-Дитер Зюс предположил, что длина динозавра составляла примерно 1,5 метра. По другим сведениям, его длина могла достигать 220 сантиметров, высота — 70 сантиметров, а вес — 25 килограмм.

Череп отличается от других тероподов триасового периода: у них была короткая пасть с широкой предчелюстной костью и верхней челюстью. Череп достигал длины 14 см. Верхняя челюсть была длиннее нижней и на ней располагались большие, загнутые назад зубы. Нижняя челюсть была поменьше, но очень острые зубы были и на ней.

Классификация 
По данным кладистического анализа остатков, демонозавр относится к базальным тероподам, находясь на филогенетическом древе чуть ниже эораптора и выше Tawa и вне группы Neotheropoda (группа, которая включает более продвинутых триасовых теропод, таких как целофиз и их потомков). С таким базальным положением он открывает новую линию развития, которая простирается от ранних форм динозавров среднего триаса, таких как эораптор и Herrerasaurus из Южной Америки. Филогенетический анализ показал его близкое родство с Tawa hallae, найденной в немного более древних породах.

Согласно Novas et al., 2021, демонозавр образует  с Tawa и Chindesaurus в пределах клады Herrerasauria, занимающей базальное положение в составе группы ящеротазовых:

Примечания 

Ящеротазовые
Динозавры триасового периода
Динозавры Северной Америки